Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 577 dans le monde.
 
 Route régionale 577 en Finlande
 Route nationale 577 en France
 Route européenne 577 en Roumanie